(3887) Gerstner
 Karl-Heinz Gerstner
 Sascha Gerstner